Гонжа:
 Го́нжа — народ группы акан в Гане.
 Гонжа — река в Амурской области. По реке названы:
 Гонжа — село, Магдагачинский район Амурской области России.
 Гонжа — железнодорожная станция в Амурской области.
 Гонжа — бальнеологическая лечебница.

См. также